Matzutkehmen steht für folgende Orte im früheren Ostpreußen:
 Matzutkehmen (Kreis Goldap)
 Matzutkehmen (Kreis Gumbinnen)